Slovo půlka může být označením pro :

přesně jedna polovina (1/2 celku = 0,5 celku)
název pro běh na 800 metrů (přibližně půl míle)
půlka – stará česká jednotka objemu
 půlky – hovorový výraz pro lidské hýždě (zadek, zadnice)

Externí odkazy